Целз (Celsus) е име на:

 Авъл Конелий Целс (* 25 пр.н.е.; † 50 г.), римски медицински писател
 Тиберий Юлий Кандид Марий Целс, суфектконсул 86 г., консул 105 г.
 Тиберий Юлий Целз Полемеан, суфектконсул 92 г.
 Библиотеката на Целз, библиотека в Ефес, построена между 114 и 125 г.
 Луций Публилий Целз, суфектконсул 102 г., консул 113 г.
 Ювенций Целз (Celsus pater), юрист, директор на прокулианското юридическо училище
 Публий Ювенций Целс (юрист), юрист, управител на Тракия 114/115 г., суфектконсул 115 г., консул 129 г.
 Публий Ювенций Целз (консул 164 г.)
 Целз (узурпатор), между 260 и 268 г. против император Галиен

 Целз от Трир († 141 г.), епископ на Трир, Светия
 Целз Албионоват, секретар на Нерон и приятел на Хораций